Semirot oder Sémirot steht für:

 (2182) Semirot, Asteroid
 Semirot (Judentum), Schabbatlieder (זמירות)
 An'im Semirot, siehe Schir Hakawod
 Pierre Sémirot (1907–1972), Astronom